Bench Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bench Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Bench Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Bench Lake (Custer County, Colorado)
 Bench Lake (Grand County, Colorado)
 Bench Lake (Larimer County, Colorado)
 Bench Lake (Custer County, Idaho)
 Bench Lake (Custer County, Standhope Peak, Idaho)
 Bench Lake (Fresno County, Mount Cramer, Kalifornien)
 Bench Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Bench Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Bench Lake (Minnesota)
 Bench Lake (Montana)
 Bench Lake (Oklahoma)
 Bench Lake (Duchesne County, Utah)
 Bench Lake (Summit County, Utah)
 Bench Lake (Washington County, Utah)
 Bench Lake (King County, Washington)
 Bench Lake (Lewis County, Washington)
 Bench Lake (Skagit County, Washington)
 Bench Lake (Yakima County, Washington)
 Bench Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Bench Lakes